Jean Talon - eerste overheidsambtenaar in Nieuw-Frankrijk
 Jean Talon Street - straat in Montreal, vernoemd naar bovenstaande ambtenaar
 Jean-Talon (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat